Women's Tennis Association (Ženska teniska asocijacija), akronim WTA, poznata i pod nazivom WTA Tour, krovna je udruga ženskog profesionalnog tenisa.

Inicijativa za osnivanje udruge tenisačica datira iz Houstona 1970. godine. Sama WTA osnovana je u Londonu tjedan dana prije Wimbledona 1973. godine, a osnivačicom se smatra američka tenisačica Billie Jean King.

Sjedište udruge nalazi se u St. Petersburgu na Floridi. Europska je središnjica u Londonu, a azijsko-pacifička u Pekingu.

Vrste turnira 
WTA turniri dijele se u nekoliko kategorija:
 Grand Slam
 WTA prvenstvo
 Tier turniri
 Turniri Tier I - nagradni fond od najmanje 1.340.000 $ (postoji 10 takvih turnira)
 Turniri Tier II - nagradni fond od najmanje 600.000 $ (postoji 16 takvih turnira)
 Turniri Tier III - nagradni fond od najmanje 175.000 $ (postoji 17 takvih turnira)
 Turniri Tier IV - nagradni fond od najmanje 145.000 $ (postoji 12 takvih turnira)

Ranking 

Jednom tjedno, nakon svakog odigranog turnira, objavljuje se nova WTA lista koja pokazuje koliko su bodova tenisačice ostvarile na turnirima. Sljedeća tablica pokazuje koliko se bodova dobije za pojedine turnire:

(*) “+H” osiguran smještaj
(**) “M” turnir iz Masters serije
K1k - 1. kolo kvalifikacija
K2k - 2. kolo kvalifikacija
K3k - 3. kolo kvalifikacija
Kvalf. - Ulazak u glavni ždrijeb iz kvalifikacija

Izvori

Vanjske poveznice 
Službena stranica WTA toura 

Tenis